Вранча может означать:

 Вранча — румынский жудец в регионе Молдова.
 Вранча — горы в южной части Восточных Карпат.
 Зона Вранча — сейсмоактивная зона на участке стыковки Южных и Восточных Карпат.